Adam Szarski (1886-1947) – kupiec, radny Krakowa, syn Henryka, ojciec Henryka, Jana  i Józefa
 Antoni Szarski (1891-1946) – kupiec, syn Henryka, ojciec Stanisława, Jacka i Andrzeja
 Andrzej Szarski (1899-1972) – bankowiec, oficer wywiadu, syn Marcina
 Henryk Szarski (1855-1921) – prawnik, kupiec, wiceprezydent Krakowa, syn Stanisława, ojciec Stanisława, Antoniego i Adama
 Henryk Szarski (1912-2002) – biolog, syn Adama, brat Jana 
 Jacek Szarski (1921-1980) – matematyk, wnuk Henryka, syn Antoniego
 Jan Szarski (1915-2000) – kupiec i redaktor, syn Adama
 Kazimierz Szarski (1904-1960) – zoolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, wnuk Stanisława, syn Marcina, brat Andrzeja
 Marcin Szarski (1868-1941) – działacz gospodarczy, ekonomista, senator II Rzeczypospolitej, syn Stanisława, ojciec Andrzeja i Kazimierza
 Stanisław Szarski (1826-1898) – kupiec, radny Krakowa, syn Marcina, ojciec Romana, Henryka i Marcina
 Stanisław Szarski (1888-1916) – polonista, poległy w legionach, syn Henryka